Хукбальд де Гуи (, ; умер после 890) — граф Остревана и Санлиса

Биография 
Известно о Хукбальде очень мало. Его происхождение не установлено. Возможно, что у него была сестра, сыном которой был архиепископ Реймса Эрве (ум. 922).

Согласно «Хронике» Альберика де Труа-Фонтене, Хукбальд (там он назван ) женился на Эльвис Фриульской, дочери маркграфа Фриуля Эбергарда и Гизелы, дочери императора Людовика I Благочестивого. При этом он упоминается как граф Остревана и Санлиса.

Хукбальд долгое время считался родоначальником Вексенского дома, отцом Рауля I де Гуи, графа Амьена, Вексена и Валуа. Это предположение было основано на том, что матерью Рауля I была Эльвис, которая вторым браком вышла замуж за графа Лана Роже. Она традиционно идентифицировалась как Эльвис Фриульская, жена Хукбальда. Однако эта идентификация имеет ряд неразрешимых хронологических проблем. Поэтому историком Кристианом Сеттипани была предложена другая реконструкция происхождения Вексенского дома. По его мнению, Эльвис была дочерью Хукбальда де Гуи и Эльвис Фриульской, а отцом Рауля мог быть граф Лана Готье. Это предположение могло бы объяснить, почему Лан после казни Готье перешёл к Роже, а также появление имени Готье среди потомков Рауля.

Брак и дети 
Жена: с ок. 874 Эльвис (ум. ок. 895), дочь маркграфа Фриуля Эбергарда и Гизелы, дочери императора Людовика I Благочестивого. Предполагается, что от этого брака могли родиться:
 Эльвис; 1-й муж: Готье (ум. 892), граф Лана после 885; 2-й муж: Роже I (ум. 926), граф Лана с ок. 892
 Ги, граф Санлиса
 Хукбальд, граф

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Правители Европы IX века
Графы Санлиса
Графы Остревана
Вексенский дом